

Symbolisme et Spiritualité 
 Dans le domaine du symbolisme, un septénaire peut représenter le nombre sept ou bien un ensemble de sept éléments.
 Dans l'Église catholique, le Septénaire est la liste des 7 sacrements canoniques.
 Le Septénaire désigne un des enseignements de la Société théosophique.

Dramaturgie 
 Le septénaire trochaïque est un vers récitatif des comédies avec accompagnement de flûte, utilisé dans la poésie antique.

Doctrine et théologie catholiques
Théosophie
Spiritualité autres
New Age